Dautel steht für:

 Jean-Pierre Dautel (1917–2000), französischer Dirigent und Komponist
 Pierre-Victor Dautel (1873–1951), französischer Graveur und Medailleur